Ørum steht für:

 Ørum (Sønderlyng), eine Kleinstadt in Dänemark
 Ørum (Viborg Kommune), Ort in Dänemark

Ørum ist der Familienname folgender Personen:

 Poul Ørum (1919–1997), dänischer Journalist und Schriftsteller